Andy Murray era il detentore del titolo, ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Colonia.

In finale Ugo Humbert ha sconfitto Alex De Minaur con il punteggio di 6-1, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  David Goffin (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (semifinale)

 Milos Raonic (ritirato, quarti di finale)
 Dušan Lajović (primo turno)
 Taylor Fritz (secondo turno)
 Alex De Minaur (finale)

Qualificati 

  Salvatore Caruso (primo turno)
  Marcos Giron (quarti di finale)

  Lloyd Harris (quarti di finale)
  Emil Ruusuvuori (primo turno)

Lucky loser 

  Federico Coria (primo turno)

Wildcard 

  Zizou Bergs (secondo turno)
  Kimmer Coppejans (primo turno)

 Luca Nardi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

European Open 2020